Пећка патријаршија се може односити на:

 Пећка патријаршија, прва српска патријаршија;
 Манастир Пећка патријаршија, ставропигијални манастир Српске православне цркве;
 Српска православна црква, савремени назив Пећке патријаршије.

Види још 
 Српска патријаршија (вишезначна одредница)

Пећка патријаршија